NGC 3690A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
NGC 3690B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer